Sommerbrücke steht für folgendes Bauwerk:
 Sommerbrücke (Hannover), im 17. Jahrhundert errichtete Brücke über die Leine bei Hannover

Sommerbrücke bezeichnet auch:
 Friedrichsdorfer Sommerbrücke, regelmäßiges Open-Air-Festival in Friedrichsdorf